Ndong (ou injustement orthographié N'Dong) peut désigner :

NDONG nom d'origine des villages de Bitam et d'Oyem donné au chien stupide qui n'aime pas la chasse. Souvent aussi donner à des hommes. Ils aiment beaucoup rire ceux la au gré de tous leurs efforts deviennent ; stupide, bandit ou se laisser aller à la folie

NDONG nom d'un arbre à plusieurs vertus qui aurait permi de soigner  l'ascendant de Massa Waaly Dione FAYE, premier roi des SEEREER du SINE (SENEGAL). Ainsi l'homme de patronyme SANE a pris le nom de l'arbre et se fait appeler NDONG.

e 

 Aminata Ndong (1980-), une escrimeuse sénégalaise ;
 Atanasio Ndong Miyone (1928-1969), un homme politique de Guinée équatoriale ;
 Boniface N’Dong (1977-), un joueur sénégalais de basket-ball ;
 Henri Ndong (1992-), un footballeur gabonais ;
 Jean Eyeghe Ndong (1946-), un homme politique gabonais ;
 Lord Ekomy Ndong, un musicien gabonais ;
 Papa Madiop Ndong (1987-), nageur sénégalais ;
 Patrick Nguema Ndong (1951-2021), un animateur de radio gabonais ;
 Paulin Obiang Ndong (1951-), un homme politique gabonais ;
 Raymond Ndong Sima (1955-), homme politique gabonais ;
 Raymond Diégane NDONG (1951) fonctionnaire sénégalais, écrivain, consultant
  (1971-2009), judoka gabonais ;
 Ulysse Ndong (1992-), un footballeur gabonais.
 Mama Coumba Ndong (-1964) (épouse Diouf El Hadj Habib Timack), sénégalaise

Toponyme 

 Ndong, un village du Cameroun dans la Région du Centre et la commune de Mfou ;
 Ndong-Lien, un village du Cameroun dans la Région du Centre et la commune de Messondo ;
 Song Ndong, un village du Cameroun dans la Région du Littoral et la commune de Ngwei.
Patronyme gabonais
Patronyme guinéen